Обзор стрелкового оружия является независимым исследовательским проектом, осуществляемым в аспирантуре Института международных исследований и развития в Женеве, Швейцария. В нем содержится информация по всем аспектам стрелкового оружия и вооруженного насилия в качестве ресурса для правительств, директивных органов, исследователей и активистов, а также исследований по вопросам стрелкового оружия.

В рамках этого исследования осуществляется мониторинг национальных и международных инициатив (правительственных и неправительственных) и осуществляется деятельность в качестве форума и Центра обмена информацией. Он также распространяет информацию о передовых практических мерах и инициативах, касающихся вопросов стрелкового оружия.

Мандат исследования заключается в рассмотрении всех аспектов стрелкового оружия и вооруженного насилия. В нем проводятся исследования и анализы, с помощью которых оказывается поддержка правительствам в деле сокращения масштабов вооруженного насилия и незаконного оборота на основе анализа фактических данных.

В состав сотрудников проекта входят международные эксперты в области безопасности, политологии, права, международной публичной политики, исследований развития, экономики, разрешения конфликтов и социологии. Сотрудники компании тесно сотрудничают с всемирной сетью исследователей и партнеров.

Целевые проекты
В рамках обзора стрелкового оружия размещается Секретариат Женевской декларации о вооруженном насилии и развитии. Проект Обзора по вопросам безопасности человека для Судана и Южного Судана в рамках обзора по стрелковому оружию поддерживает инициативы по сокращению масштабов насилия, включая программы разоружения, демобилизации и реинтеграции, программы стимулирования сбора гражданского оружия и реформы сектора безопасности, а также меры по контролю над вооружениями на всей территории Судана. Проект "Оценка безопасности" в Северной Африке поддерживает усилия по созданию более безопасных условий в Северной Африке и Сахельско-Сахарском регионе. В рамках этого проекта проводятся научно-обоснованные исследования и анализ наличия и оборота стрелкового оружия, динамики формирующихся вооруженных группировок и связанной с этим небезопасности. В исследовании подчеркивается влияние недавних восстаний и вооруженных конфликтов в регионе на безопасность общин.

Доклад 2018 года 
В 2018 году в обзоре стрелкового оружия сообщалось, что в мире распределено более одного миллиарда единиц стрелкового оружия, из которых 857 миллионов (около 85 процентов) находятся в руках гражданских лиц. Только на гражданских лиц США приходится 393 миллиона (около 46 процентов) от общемирового общего количества гражданского огнестрельного оружия. Это составляет" 120,5 единиц огнестрельного оружия на каждые 100 жителей."

Согласно докладу, вооруженные силы мира контролируют около 133 миллионов (около 13 процентов) от общего объема огнестрельного оружия в мире, из которых более 43 процентов принадлежат двум странам: Российской Федерации (30,3 миллиона) и Китаю (27,5 миллиона). Кроме того, правоохранительные органы мира контролируют около 23 миллионов (около 2 процентов) от общего объема огнестрельного оружия в мире.

Глобальное распространение огнестрельного оружия

Американское владение оружием 

Американские граждане владеют больше чем 393 миллионами пистолетов. "Американцы составляли 4 процента населения мира, но владели примерно 46 процентами всего мирового запаса 857 миллионов единиц гражданского огнестрельного оружия." Это в три раза больше оружия, чем совокупный запас Вооруженных сил всего мира. Американские граждане владеют большим количеством оружия, "чем граждане в других 25 странах вместе взятых."

"Американские граждане владеют почти в 100 раз большим количеством огнестрельного оружия, чем американские военные, и почти в 400 раз больше, чем правоохранительные органы."" Только в мае 2018 года американцы купили более 2 миллионов единиц оружия. Это более чем в два раза больше оружия, чем имеется у всех правоохранительных органах в Соединенных Штатах, вместе взятых. В апреле и мае 2018 года американцы купили 4,7 миллиона единиц оружия, что больше, чем все огнестрельное оружие, накопленное военными США. В 2017 году американцы купили 25,2 миллиона пистолетов, что на 2,5 миллиона больше, чем у всех правоохранительных органах в мире вместе взятых. Между 2012 и 2017 годами американцы купили 135 миллионов единиц оружия, что на 2 миллиона больше, чем суммарный запас всех вооруженных сил мира.

Критика 
Данные, представленные в Обзоре стрелкового оружия, неоднократно осуждались как вводящие в заблуждение или неверные. Наиболее известным примером является оценка количества огнестрельного оружия в Финляндии. Это число было настолько велико, что почти каждая финская семья должна была иметь дома незаконное огнестрельное оружие (поверх всех легальных), чтобы быть правдой. С тех пор эта цифра продолжает появляться, поскольку обзор стрелкового оружия не исправил ее, несмотря на заявление Министерства внутренних дел Финляндии о том, что эти цифры совершенно неверны.

Другим недавним примером является включение ошибочной операции Portu в их доклад "от легального к летальному: переделанное огнестрельное оружие в Европе". На странице 48 они упоминают его как захват с участием тысяч легко конвертируемых деактивированных огнестрельных орудий из оружейного магазина Cantabrico Militaria. Однако вся эта операция закончилась плачевным провалом, так как никогда не было речи о незаконной операции, и владельцы были через несколько месяцев освобождены и освобождены от обвинений. Утверждается, что это была "маркетинговая операция", которая не имела никакой юридической основы и никакой другой цели, кроме поддержки изменений в европейской директиве по огнестрельному оружию, также известной как "запрет оружия ЕС". Как таковой этот случай не должен упоминаться в их исследовании, поскольку он не имеет никакого отношения к незаконной торговле огнестрельным оружием или незаконному обращению.

Публикации
Основной публикацией проекта является Обзор стрелкового оружия - ежегодный обзор глобальных проблем стрелкового оружия, таких как производство, запасы, посредничество, законные и незаконные поставки оружия, последствия стрелкового оружия и национальные, двусторонние и многосторонние меры по решению проблем, связанных со стрелковым оружием. Опубликованная издательством Cambridge University Press, он признан главным международным источником беспристрастной и достоверной информации по всем аспектам стрелкового оружия. Он широко используется директивными органами, государственными должностными лицами и неправительственными организациями.
 Обзор стрелкового оружия 2007, под названием Guns in the City.
 "Обзор стрелкового оружия 2009, под названием Shadows of War.
 "Обзор стрелкового оружия 2010, под названием Gangs, Groups, and Guns.
 "Обзор стрелкового оружия 2011, под названием States of Security.
 "Обзор стрелкового оружия 2012, под названием Moving Targets
 "Обзор стрелкового оружия 2013, под названием Everyday Dangers
 "Обзор стрелкового оружия 2014, под названием Women and Guns.
 "Обзор стрелкового оружия 2015, под названием Weapons and the World.
 "Обзор стрелкового оружия 2018, под названием Small Arms Survey reveals: More than one billion firearms in the world.
 "Обзор стрелкового оружия 2018, под названием Estimating Global Civilian Held Firearms Numbers.
 "Обзор стрелкового оружия 2018, под названием Estimating Global Military Owned Firearms Numbers.
 "Обзор стрелкового оружия 2018, под названием Estimating Global Law Enforcement Firearms Numbers.

В дополнение к ежегодному ежегоднику "Обзор стрелкового оружия" публикует широкий спектр результатов периодических исследований. К ним относятся серия книг, отдельные статьи, специальные доклады, рабочие документы и краткие выпуски кратких справок и исследовательских заметок. В этих публикациях представлены существенные результаты исследований по данным, методологическим и концептуальным вопросам, связанным со стрелковым оружием, или подробные страновые и региональные тематические исследования. Большинство из них публикуются в печатном виде и также доступны на веб-сайте проекта.

См. также
 Обзор законов об оружии по странам
 Огнестрельное оружие

Источники

Внешние ссылки
 Small Arms Survey
 Interactive map of gun ownership

Контроль над вооружениями
Стрелковое оружие
Оружейная политика